Termin PSEI ima više značenja.

 Pseudaminska kiselina sintaza, enzim
 PSE kompozitni indeks